Jméno a příjmení Alois Procházka má více nositelů:

 Alois Procházka (1875–1940) – moravský učitel a archeolog
 Alois Procházka (fotbalista) (1919–2013) – český fotbalista
 Alois Procházka (mykolog) (1895–1963) – český důstojník a mykolog